Caitang är en köpinghuvudort i Kina.   Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Caitang ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Caitang är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Caitang. Runt Caitang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shantou,  km söder om Caitang. Runt Caitang är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina